Wardrop ist der Name von:

 Alexander Wardrop (1872–1961), britischer General
 Anthony Wardrop (* 1973), australischer Volleyballspieler
 Bert Wardrop (* 1932), britischer  Schwimmer und Olympiateilnehmer
 Jack Wardrop (* 1932), schottischer Schwimmer und Olympiateilnehmer
 James Wardrop (1782–1869), schottischer Mediziner
 John Glen Wardrop (1886–1969), britischer Transportexperte
 Marjory Wardrop (1869–1909), britischer Literaturwissenschaftler
 Oliver Wardrop (1864–1948), britischer Diplomat
 Sam Wardrop (* 1997), schottischer Fußballspieler